Gorgonzola je lahko:
 Gorgonzola, Milano (Italija)
 Gorgonzola (sir)